En informatique, TXT est l'abréviation du mot texte.

TXT peut désigner : 
 .txt, en informatique, extension de nom de fichier pour les fichiers textes ;
 TXT, boys band sud-coréen de K-pop ;
 TXT, revue littéraire ;
 TXT, text record des DNS.